Nedreselet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedreselet, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 
Nedreselet (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (57,9 ha)
Nedreselet (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (6,57 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn